Die K5 League Daegu/Gyeongsangbuk-do 2021 war die zweite Spielzeit als höchste Amateurspielklasse im südkoreanischen Fußball gewesen. Die Saison begann am 25. April und endete am 3. Oktober 2021. Anschließend folgen die Play-Off-Spiele.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Reguläre Saison

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Spielplan

Weblinks 
 Spielberichte der K5 League Daegu/Gyeongsangbuk-do 2021 auf joinkfa.com (koreanisch)

2021
Fußballsaison 2021